Klöpfer steht für

 eine Schweizer Brühwurst, siehe Cervelat.

Klöpfer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Klöpfer (1886–1950), deutscher Schauspieler
 Gerda Klöpfer (* 1944), deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin, siehe Gerda Ranz
 Hubert Klöpfer (* 1951), deutscher Verleger
 Viktor Klöpfer (1869–1904), Schweizer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:

 Kloepfer 
 Klöpfer & Meyer Verlag
 Klöpper